Étienne Cabet (1788-1856), théoricien politique français.
 Paul Cabet (1815-1876), sculpteur français.